Кузовский сельсовет

Липецкая область 
 Кузовский сельсовет Грязинского района

Тульская область 
 Кузовский сельсовет Богородицкого района (преобразован в 1997 году в сельский округ)